Nohant-Vic – miejscowość we Francji, w Regionie Centralnym-Dolinie Loary, w departamencie Indre, upamiętniona romansem Fryderyka Chopina i George Sand
 Nohant-en-Goût – miejscowość we Francji, w Regionie Centralnym-Dolinie Loary, w departamencie Cher
 Nohant-en-Graçay – miejscowość we Francji, w Regionie Centralnym-Dolinie Loary, w departamencie Cher